Niemcy:
 Biere – dzielnica gminy Bördeland w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Salzland

Szwajcaria:
 Bière – miejscowość

Osoby:
 Armin Biere – niemiecki informatyk